L'expression Oscars du cinéma 1953 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1953 et honorait des films sortis en 1952.

Pour les films sortis en 1953 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1954.